Лине́йный переулок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Линейный переулок — улица в Липецке.
 Линейный переулок — улица в Самаре.
 В Санкт-Петербурге:
 Линейный переулок — улица в Ломоносове.
 Линейный переулок — улица в Сестрорецке.

Украина 
 Линейный переулок — улица в Николаеве.
 Линейный переулок — улица в Харькове.

См. также 
 Линейная улица